Best Of — потрійний альбом грецького співака  Антоніса Ремоса, випущений в листопаді 2006 року з нагоди десятиліття дискографії співака. Альбом містить 36 його найкращих хітів. Слово «найкращі» призначене для першого і другого дисків; третій містить ремікс-версії найкращих ді-джеїв на деякі хіти співака. Другий диск складається виключно з пісень Теофануса, які були написані ним для Антоніса Ремоса. Єдиною новою піснею альбому є пісня «Συγνώμη» з третього CD, автором якої є також Йоргос Теофанус. До альбому додається книжка з фотографіями співака та інформацією про його співочу кар'єру (20 сторінок). Величезний успіх альбому у слухачів негайно зробив його платиновим.

Список композицій

CD1 
 Έτσι ξαφνικά 
 Τι ήμουνα για σένα
 Νύχτες μοναξιάς
 Μείνε
 Ποιο κορμί σε ταξιδεύει
 Που να πήγε τόση αγάπη
 Μόνος μου
 Μην απορείς
 Ντροπή σου
 Με την πόρτα ανοιχτή
 Δίκοπο φιλί
 Το φως που πέφτει
 Μόνο μη μου πεις πως μ' αγαπάς
 Εμείς (з Manto)
 Το κέρμα
 Πάλι απ' την αρχή
 Δεν τρέχει τίποτα
 Γύρνα ξανά
 Ήτανε λάθος μου

CD2 
 Έλα να με τελειώσεις
 Δεν τελειώσαμε
 Ποια νομίζεις πως είσαι
 Έκρυψα το πρόσωπό μου
 Μια αναπνοή
 Τι σου 'χω κάνει
 Ναφθαλίνη
 Εγώ είμαι εδώ
 Μη φύγεις
 Δεν έχω που να πάω
 Σ' αγαπώ (з Алкістіс Протопсалті)
 Τώρα σε θέλω
 Θα 'πρεπε
 Που να 'σαι
 Σαν άνεμος (з  Марінеллою)
 Μείνε λίγο στη γραμμή
 Τρέμω
 Σ' εκδικήθηκα

CD3 
 Συγνώμη
 Με την πόρτα ανοιχτή (Floorphilla) – (radio edit)
 Όσο ζω (Davidson Ospina) – (radio edit)
 Θα 'πρεπε (Alex - K) – (radio edit)
 Σ' εκδικήθηκα (Jim Ryan) – (radio edit)
 Με την πόρτα ανοιχτή (Floorphilla) – (extended mix)
 Όσο ζω (Davidson Ospina) – (extended mix)
 Θα 'πρεπε (Alex - K) – (extended mix)
 Σ' εκδικήθηκα (Jim Ryan) – (extended mix)

Посилання 
 Офіційний сайт співака  
 Best Of  на сайті Mygreek.fm   
 Best Of  на сайті Music Corner  

Музичні альбоми 2006
Альбоми Антоніса Ремоса